Голод в Казахстане:
 Голод в Казахстане (1919—1922).
 Голод в Казахстане (1932—1933).